Наванта́ження (також — наванта́га) (, ) — багатозначний термін, що залежно від контексту може означати:

Кількість (маса, об'єм, обсяг) оброблювального матеріалу, який надходить на апарат або транспортний пристрій за одиницю часу. Звичайно для сипких речовин одиницею вимірювання навантаження є т/год, для розріджених матеріалів, пульпи, суспензій — м3/год. Водночас, вирізняють термін питоме навантаження, наприклад, на збагачувальний апарат, під яким розуміють навантаження на одиницю притаманного для даного апарата розміру: — для відсаджувальних машин, грохотів, фільтрів тощо — т/год на 1 м² робочої площі;

- для важкосередовищних сепараторів (іноді також для відсаджувальних машин) — т/год на 1 м ширини робочого відділення;

- для флотаційних машин — м³/год на 1 м³ об'єму флотаційної камери;

- для згущувачів, гідравлічних класифікаторів, відстійників тощо — м³/год на 1 м² дзеркала поверхні пульпи чи суспензії.

Величина питомого навантаження має суттєве значення як показник, що тісно пов'язаний з технологічною ефективністю розділення мінеральних сумішей, зокрема має граничні значення, за яких процес може відбуватися з достатньою для практики ефективністю.
 Дія або сукупність дій, операцій до значення «навантажити», «навантажувати». Наприклад, у кар'єрах розрізняють нижнє навантаження, за якого транспортний горизонт перебуває на рівні горизонту стояння навантажувальної машини чи нижче його.
 Зовнішні сили або моменти. Враховуються для розрахунку споруд і окремих конструкцій, у роботі двигунів тощо.
 Електричне навантаження (див. також Керування навантаженням):
 Позначає пристрій або набір обладнання, яке використовує електричну енергію.
 Показник потужності для заданої схеми живлення.
 Вказує струм або потужність, що проходить крізь лінію або електричну машину.                                                                                                                  Різновиди електричного навантаження:
активне — активний електричний опір (наприклад, лампи розжарення, нагрівальні прилади прямої дії);
 ємнісне — навантаження кола змінного струму (конденсаторна установка), за якого вплив ємності переважає дію індуктивності, а струм у цьому разі, за фазою випереджає напругу;
 індуктивне — навантаження кола змінного струму (електродвигуни, трансформатори, газорозрядні світильники), за якого вплив індуктивності переважає вплив ємності, а струм водночас за фазою відстає від напруги.

Приклади та різновиди 

 Навантаження вібраційне (; ) — під час свердловинного видобування корисних копалин — навантаження, яке зумовлене механічними коливаннями, наприклад, у колоні насосних штанг нафтових свердловин.
 Навантаження змінне (, ) — навантаження, яке в перебігу часу може набувати різних значень. Мінливе, непостійне навантаження. Приклади:
 У морських гірничих технологіях — дедвейтне навантаження плавучої платформи на відміну від нормальної водотоннажності із завантаженим баластом; створюється за рахунок вантажу труб різного асортименту, глинопорошку та сухого цементу, палива, бурового розчину та питної води. Дивись також навантаження змінне палубне (нижче).
 Під час буріння — навантаження на буровий інструмент, яке залежить від властивостей гірської породи.
 Навантаження монтажне (; ) — при свердловинному видобуванні — навантаження на буровий верстат, що виникає внаслідок піднімання або опускання вежі.
 Навантаження змінне палубне (; ) — у морських гірничих технологіях — вага непостійно встановленого на палубі устаткування, складів, баласту тощо, яку бурове устатковання здатне витримувати.

Дотичні терміни 

Навантажувальні роботи (, ) — сукупність операцій із переміщення матеріалів, устаткування та іншого — у транспортні засоби. У логістиці використовується також термін завантаження (логістичне).

Див. також 

 Вентиляційне навантаження
 Навантаження на насосні штанги
 Навантаження на очисний вибій
 Навантажувальна машина
 Навантажувальний пункт
 Трафік
 Шахтний навантажувально-дозувальний пристрій
 Шахтні навантажувально-транспортні машини
 Кар'єрний навантажувач

Джерела

Примітки 

Технологічні процеси
Термінологія телекомунікацій